Immanthe – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 1934 roku przez brytyjskiego zoologa Williama Harolda Leigh-Sharpe (1881-1950).

Gatunki
Immanthe campanulata Leigh-Sharpe, 1934

Przypisy 

Chondracanthidae